L'imagerie photoacoustique (ou imagerie optoacoustique) est une  basée sur l'effet photoacoustique, et qui peut être utilisée pour représenter des structures présentes dans un milieu trouble. Cette technique combine la précision de la spectroscopie avec la résolution de l'échographie.

Historique 
La plus ancienne application, connue sous le nom de l', est le photophone, un dispositif de communication inventé par Alexander Graham Bell (1880). Celui-ci observa la transmission de sons audibles à partir d'un tube transparent contenant de la matière en suspension sur lequel est focalisée une source lumineuse modulée. La modulation de la lumière incidente la substance absorbante qui produit une modulation analogue de la température par l'intermédiaire de l'effet photothermique.

Applications 

Bien que cette technologie soit encore nouvelle, l'imagerie photoacoustique est utilisée dans le domaine médical, notamment dans la détection du cancer du sein ou pour mesurer le niveau d'oxygénation du sang, deux cas de figure dans lesquels les mesures se basent sur le changement des propriétés optiques du sang par rapport à la saturation en oxygène ou encore sur le contraste optique étroit entre l'hémoglobine et le tissu environnant.

Notes et références

Lien externe 
  What is optoacoustic imaging?

Technologie
Imagerie médicale
Acoustique